La A1 Ethniki 2007-08 fue la edición número 68 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 20 de octubre de 2007 y los playoffs acabaron el 4 de junio de 2008. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AO Egaleo y el AEL 1964 BC descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Peristeri B.C. y el Ilysiakos B.C. ascendieron desde la A2 Ethniki.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo noveno título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Marcadores

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2007-08 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2007-08 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2007
Baloncesto en 2008